Popple Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Popple Island (Georgia)
 Popple Island (Minnesota)
 Popple Island (Dodge County, Wisconsin)
 Popple Island (Sawyer County, Wisconsin)